We Love You — альбом 2014 года норвежской aggrotech-группы Combichrist. В записи содержатся синглы «From My Cold Dead Hands» и «Maggots at the Party», на последний снят клип. Трек «Denial» — это дань Nine Inch Nails, а «The Evil In Me» отсылка к Johnny Cash по версии издания Sonic Seducer.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Combichrist 
 We Love You  (все издания) на сайте Discogs

Aggrotech
Альбомы Combichrist